Hemmestorp kan syfta på:

Sjöbo kommun
Humlamaden och Hemmestorps björke, boke och fure - sedan 2018 en tätort i Everlövs distrikt i Sjöbo kommun (delvis i Lunds kommun) 
Hemmestorps eke – en småort 
Hemmestorps fure – en småort

Östra Göinge kommun
 Hemmestorp, Östra Göinge kommun – en småort i Östra Göinge kommun i Skåne län

Se även
Humlamaden
Idala, Lunds kommun